Филлип Гейнс (, 4 апреля 1991, Конкорд) — профессиональный американский футболист, выступающий на позиции корнербека в клубе НФЛ «Кливленд Браунс».

Биография

Любительская карьера 
Филлип родился в Конкорде в штате Массачусетс, где на тот момент его родители мастер-сержант Билл Гейнс и старший мастер-сержант Сьюзан Макфарланд служили на военно-воздушной базе Хэнском. Позднее они переехали в Италию, а когда Филлипу было шесть лет, семья осела в Техасе. В Италии он начал играть во  с детьми старшего возраста. В Техасе он окончил старшую школу и поступил в Университет Райса в Хьюстоне, где изучал экономику. В школе, кроме игры в футбол, Филлип также занимался лёгкой атлетикой, входя в число сильнейших атлетов на дистанции 110 метров с барьерами.

В чемпионате NCAA Гейнс дебютировал первокурсником в 2009 году, сразу заняв место в стартовом составе команды. Концовку первого сезона он пропустил из-за перелома запястья. В следующем году Филлип стал третьим в команде по числу сделанных захватов и был награждён Джесс Нили Дифенсив Эворд, вручаемой лучшим игрокам защиты «Райс Оулс». В сезоне 2011 года он принял участие всего в четырёх матчах, пропустив большую часть чемпионата из-за травмы.

В 2012 году Филлип вернулся в состав одним из лидеров защиты команды. Он стал лучшим игроком конференции по среднему показателю сбитых передач. Гейнс помешал принять шесть передач в зачётную зону и выполнить одну двухочковую реализацию, не позволив соперникам «Оулс» набрать 38 очков. В заключительный год карьеры в колледже он стал лидером команды с четырьмя перехватами. В сезонах 2012 и 2013 годов он включался в сборную звёзд Конференции США.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
На драфте НФЛ 2014 года Филлип в третьем раунде под общим 87 номером был выбран клубом «Канзас-Сити Чифс». Аналитик сайта НФЛ Майк Мейок отмечал, что Гейнс может играть на позициях корнербека и сэйфти, а также выходить на поле в составе спецкоманд. В то же время отмечали, что в период обучения в университете он был дисквалифицирован за нарушение внутрикомандного распорядка, а также арестовывался полицией за хранение марихуаны. За это правонарушение Гейнс был приговорён к одному году условного срока.

В «Чифс» Филлип провёл четыре года, проведя за команду сорок один матч, в шестнадцати из которых он был игроком стартового состава. В 2015 году он получил разрыв крестообразной связки колена, из-за которого пропустил тринадцать игр регулярного чемпионата. После травмы снизилась и эффективность его игры. По итогам сезона 2017 года сайт Pro Football Focus назвал Гейнса одним из худших корнербеков лиги с оценкой 35,9 по 100-балльной шкале. Годом ранее она была ещё ниже и составляла 34,8 балла. После окончания сезона он получил статус свободного агента.

В марте 2018 года Филлип подписал однолетний контракт с «Баффало Биллс». В регулярном чемпионате он провёл за клуб шесть матчей. 7 ноября клуб отчислил Гейнса, который на тот момент был лидером лиги по количеству штрафных ярдов за нарушения правил. В последнем матче за клуб он стал вторым с 2001 года игроком НФЛ, получившим более 90 штрафных ярдов в одном матче. Оставшуюся часть сезона он провёл в составе «Кливленд Браунс», генеральный менеджер которых Джон Дорси был знаком с игроком по совместной работе в «Канзас-Сити». Гейнс принял участие в четырёх играх команды, отметившись в них девятью захватами. В марте 2019 года «Браунс» подписали с Филлипом новый однолетний контракт.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Канзас-Сити Чифс»
Игроки «Баффало Биллс»
Игроки «Кливленд Браунс»